Thur afluent del Rin a Suïssa.
 Thur afluent de l'Ill a França.